Łowcy smoków – serial animowany z lat 2004-2007
 Łowcy smoków – film animowany z 2008 roku (na podstawie serialu)
 Łowcy smoków – manga autorstwa Taku Kuwabary